Ласло Мерё (, родился 11 декабря 1949, Будапешт) — венгерский математик, психолог, разработчик видеоигр, профессор Будапештского Университета имени Лоранда Этвeша и клужского Университета Бабеша — Бойяи, автор книги Логика чудес.

Биография 
Ласло Мерё родился в Будапеште. В 1974 году oкончил Будапештский Университет имени Лоранда Этвeша. В 1980 году он получил степень кандидата по техническим наукам Венгерской академии наук.

Его работы были опубликованы в престижных международных изданиях. Является известным и уважаемым учёным как в самой Венгрии, так и во всем мире. Автор около 13 научно-популярных книг на темы: Теория Игр, Теория Вероятности, Психологии и других.

Награды 
 Первый приз жюри за «Mondrian Blocks», «Конкурс дизайна головоломок Ноб Йошигахара» (2019)

Библиография 
 Ways of Thinking : The Limits of Rational Thought and Artificial Intelligence, 1990. 
 Moral Calculations : Game Theory, Logic and Human Frailty, 1998, )
 Rubik’s Puzzles : The Ultimate Brain Teaser Book, 2000. )
 Mérő, László. The Logic of Miracles, Yale University Press, New Haven, CT, 2018.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Математики Венгрии
Психологи Венгрии